Racha puede referirse a:

Racha: Un aumento repentino de la intensidad del viento. 
Racha cocido  (Georgia): cocido de la Región de Georgia que comprende el valle alto del Río Rioni, en la vertiente S. del Cáucaso.